Kosovo kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 
 Kosovo (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Bregovo, 
 Kosovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Kaspitjan,

Kosovo 
 Kosovo, ett land på Balkan vars självständighet är omtvistad, 
 Kosovo Polje, ort, 
 Kosovo Polje (slätt),

Nordmakedonien 
 Kosovo (ort),